Schomberg, Schömberg o Schoemberg è una denominazione composta da due parole tedesche, schöne ("bella") e Berg ("montagna").

Geografia
 Schomberg (Ontario) – villaggio non incorporato nell'Ontario (Canada)

Persone
 Niccolò Schomberg – cardinale e arcivescovo cattolico italiano di origini tedesche
 Friedrich von Schomberg – I Duca di Schomberg
 Charles de Schomberg – II Duca di Schomberg
 Meinhardt Schomberg – III Duca di Schomberg
 Enrico di Schomberg – conte di Nanteuil-le-Haudouin e Durtal, maresciallo di Francia
 Schomberg Kerr, IX marchese di Lothian – politico e diplomatico scozzese

Edifici
 Schomberg House – Londra

Titoli nobiliari
 Duca di Schomberg

Pagine correlate 
 Schömberg
 Schönberg
 Schöneberg
 Schönenberg
 Schoenberg